George H.W. Bush (12 juni 1924), van 1989 - 1993 de 41e president van de Verenigde Staten
George W. Bush (6 juli 1946), van 2001 - 2009 de 43e president van de Verenigde Staten